Саар — многозначный термин.

Топоним 
 Саар — федеральная земля ФРГ, названная по реке Саар.
 Саар — река во Франции и Германии, правый приток Мозеля.
 Саар — река в Израиле, протекающая на севере Голанских высот.
 Саар — территория, находившаяся под управлением Лиги Наций с 1920 по 1935 годы.
 Саар — особая зона под управлением Франции (1946—1957).

Носители фамилии 
 Саар, Бен (род. 1989) — израильский футболист.
 Саар, Гидеон (род. 1966) — израильский политик.
 Саар, Март (1882—1963) — эстонский композитор, пианист, органист и педагог.
 Саар, Мартин (род. 1980) — эстонский современный художник.
 Саар, Найма Юхановна (1919—2010) — свинарка опорно-показательного совхоза «Тори» Пярнуского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Саар, Тыну (1944—2022) — эстонский советский актёр.
 Саар, Фердинанд (1833—1906) — австрийский поэт.
 Саар, Эвар (род. 1969) — эстонский лингвист, исследователь выруского языка и журналист.
 Саар, Эльмар Юханович (1908—1981) — эстонский и советский футболист, тренер, судья.
 Саар, Эндель Августович (1928—1987) — советский борец вольного стиля.
 Саар, Юло — эстонский советский звукооператор мультипликационного кино.

Другие значения 
 Саар (, шторм) — название нескольких серий израильских ракетных катеров и корветов:
 Саар 2
 Саар 3
 Саар 4
 Саар 4,5
 Саар 5